

En la mitología griega 
 Daemon es una transliteración en latín de δαίμων.
 Daemón es uno de los nombres que se le dan al padre de Homero.
 Daemón fue uno de los pretendientes de Penélope.

Geográficamente 
 Daimon es un pueblo en la prefectura de Toyama, Japón.

En la ficción 
 Daimon en Star Trek es un rango en el Ferengi militar, aproximadamente equivalente para un capitán en Starfleet.
 Daimones son los "monstruos de la semana" en la tercera temporada de Sailor Moon.
 En el Dark Hunter los daimones son Apollites que han empezado a succionar las almas de humanos para permanecer con vida. Como tal son los adversarios de los Dark Hunters.
 En la novela Aristoi de Walter Jon Williams, daimones son unas subpersonalidades informatizadas desarrolladas a través de una combinación de ejercicio mental y de computadoras especializadas integradas en un equipo.
 En las novelas de Philip Pullman pertenecientes a la trilogía La materia oscura y su posterior adaptación al cine La brújula dorada, el Daimonion (Daemon en la versión original) es el reflejo del alma humana que camina al lado de las personas adoptando formas animales de acuerdo con la personalidad de la misma.
 El apellido de uno de los protagonistas de la serie Digimon Data Squad/Digimon Savers, Marcus, su hermana y su padre es Daimon.
El nombre de uno de los protagonistas de la Saga Lux.

En la música

En los juegos 
 Daemon es el nombre original de yugoloth en Dungeons & Dragons
 Daemon (Masculino) - Daemonette (Femenino) (Warhammer) / (Warhammer 40.000)
 Daemon (Warcraft)

En la informática 
 Daemon, o dæmon es un proceso en segundo plano y que a menudo se inicia como servicio.
 El daemon BSD es la mascota del sistema operativo BSD.

Demonio 

 Demonio, ser mitológico de diferente naturaleza según la cultura de que se trate.
 Demonio de Tasmania (Sarcophilus harrisii), marsupial que vive en Tasmania.
 Taz, o Demonio de Tasmania, personaje de caricatura
 Demonio Azul o Blue Demon, actor y luchador profesional de lucha libre.

en:Daemon